Alberto Junior Rodríguez – calciatore peruviano
Alberto Rodríguez – wrestler messicano famoso come Alberto Del Rio
Alberto Rodríguez Barrera – calciatore messicano
Alberto Rodríguez Larreta – pilota automobilistico argentino
Alberto Rodríguez Librero – regista spagnolo
Alberto Rodríguez Oliver – ciclista spagnolo
Alberto Rodríguez Saá – politico argentino